Charles Nichols peut désigner :
 Charles Archibald Nichols (1876-1920), un homme politique américain du Michigan ;
 Charles August Nichols (1910-1992), un animateur et réalisateur américain ;
 Charles Augustus Nichols (1869-1953), un joueur de baseball.

Voir aussi 
 Charles Nicolle (1866-1936), un médecin et microbiologiste français